15. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 15. Arrondissement (Marseille)
 15. Arrondissement (Paris)